Le nom Lauderdale peut désigner :

Toponyme

Royaume-Uni 
 Lauderdale, un district écossais bordant la frontière avec l'Angleterre ;
 Roxburgh, Ettrick and Lauderdale, une région de lieutenance d'Écosse ;

États-Unis 
 Lauderdale, une ville dans le Minnesota ;
 Fort Lauderdale ;
 .

Patronyme 

 Priest Lauderdale (1973-), joueur américain naturalisé bulgare de basket-ball ;
 Thomas M. Lauderdale (né en 1970), cofondateur du groupe de musique Pink Martini.

Homonymie de patronyme